Hammarberg är ett svenskt efternamn, som också förekommer i Estland och Finland. Namnet har burits av bland andra:

 Antti Hammarberg (1943–1991), finländsk sångare, känd som Irwin Goodman
 Carl Hammarberg (1865–1893), läkare
 Carl Eric Hammarberg (1858–1938), sjökapten och museiman
 Erik Jan Hammarberg (1824–1881), industriman
 Eugén Hammarberg (1874–1949), skulptör och konsthantverkare
 Henrik Hammarberg (1686–1768), ämbetsman och politiker
 Ingrid Hammarberg (född 1942), politiker, folkpartist
 James Hammarberg (1847–1896), handelsman och kommunalpolitiker
 Jarl Hammarberg (1940–2019), författare, poet och bildkonstnär
 Karl Hammarberg (1867–1915), tidningsman
 Krister Hammarbergh (född 1963), politiker, moderat
 Mark Hammarberg (född 1979), regissör
 Mauritz Hammarberg (1871–1947), trädgårdsarkitekt
 Mikael Hammarberg (1727–1789), guldsmed
 Olof Hammarberg (1871–1942), orgelbyggare
 Peter Hammarberg (1814–1888), grosshandlare och politiker
 Sven Hammarberg (1912–2002), ombudsman och politiker, socialdemokrat
 Sven Torsten Åke Hammarberg (1900–1974), skulptör
 Thomas Hammarberg (född 1942), politiker, folkpartist,

Se även 
 Hammarberg (släkt) – en svensk ätt 1053
 Hammarbergs Orgelbyggeri AB

Svenska efternamn